TI steht für:
 Technical Instructions der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO, siehe Gefahrgutrecht#Weltweit: Dangerous Goods Regulations/Technical Instructions (IATA/ICAO) im Luftverkehr
 Technische Informatik
 Technische Infrastruktur, siehe Infrastruktur#Arten der öffentlichen Infrastruktur
 Teisės institutas, Institut für Recht, im Jahr 1991 gegründete staatliche litauische wissenschaftliche (Forschungs)einrichtung
 Telematikinfrastruktur,  Komponenten zur digitalen Vernetzung im Gesundheitswesen
 Terra Indígena, brasilianisches indigenes Territorium
 Texas Instruments, US-amerikanischer Hersteller von Halbleitern und Computerteilen
 The Inquirer, Webseite für IT-News und -Gerüchte
 Theoretische Informatik
 Thünen-Institut, deutsche Bundesoberbehörde, siehe Johann Heinrich von Thünen-Institut
 TI Motors, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Transparency International, internationale Organisation zur Bekämpfung der Korruption
 Trenitalia, Unternehmensbereich Verkehr der italienischen Staatsbahn
 Baltic International, lettische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Jungferninseln, Inselgruppe der Kleinen Antillen zwischen dem Atlantik und der Karibik (ICAO-Code)
 Tailwind Airlines, türkische Charterfluggesellschaft (IATA-Code)
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Costa Rica
 The International (Turnier), E-Sport-Turnier in Dota 2

TI steht als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Schweiz: Kanton Tessin (Ticino)
 Überführungskennzeichen der US-Streitkräfte in Deutschland, Standort Ingolstadt, siehe Kfz-Kennzeichen der US-Streitkräfte in Deutschland #Überführungskennzeichen

T.I. steht für:
 T.I. (Clifford Joseph Harris jr.; * 1980), US-amerikanischer Rapper

Ti steht für:
 Ti Lung (* 1946), chinesischer Schauspieler
 Ti, Beamter des altägyptischen Reiches, siehe Mastaba des Ti
 Tí, ein Strich (chinesische Schriftzeichen) der chinesischen Schriftzeichen
 tebi, Vorsilbe für Maßeinheiten, entsprechend 10244
 Ti-Plasmid, in Agrobakterien vorkommendes DNA-Molekül, das Wucherungen an Pflanzen auslöst
 Titan (Element), chemisches Element

ti steht für:
 Tigrinya (Sprache) (ISO-639-1-Code), semitische Sprache in Äthiopien und Eritrea
 ti, mögliche Umschrift des japanischen Kana-Zeichens chi (Kana)

Siehe auch:

 Tea
 Tee (Begriffsklärung)
 Tie
 Thi

Abkürzung